Графика:
 Графика — вид изобразительного искусства.
 Графика — в лингвистике то же самое, что и письменность: совокупность письменных средств — букв, графем, знаков препинания и тому подобное — какого- либо языка.

См. также 
 Компьютерная графика.
 Псевдографика
 Графический гранит